

Osoby noszące nazwisko Zajdel 
 Halina Doree (z d. Zajdel) (1907–1939) – aktorka
 Jadwiga Zajdel – polska redaktor, wdowa po Januszu A. Zajdlu i opiekunka jego spuścizny literackiej
 Janusz A. Zajdel (1938–1985) – pisarz science fiction,
 Jan Zaydel (ur. ok. 1440 zm. po 1524) – patrycjusz i rajca miasta Krosna, domniemany autor tzw. Rocznika krośnieńskiego, opisującego losy XV-wiecznego Krosna. 
 Jolanta Zajdel-Sarnowicz (ur. 1941) – prawniczka, sędzia Trybunału Stanu
 Krzysztof Zajdel (ur. 1962) – pisarz, poeta, nauczyciel,
 Katarzyna Zajdel-Kurowska (ur. 1973) – ekonomistka, członek zarządu NBP
 Stanisław Zajdel (ujednoznacznienie)

Inne 
 Zajdel – jednostka pojemności płynów w miarach austriackich,
 Nagroda im. Janusza A. Zajdla – Nagroda Fandomu Polskiego, potocznie nazywana Zajdlem.

Zobacz też